Яузяк — топоним:

 Яузяк — река в России, приток Вагая.
 Яузяк — река в России, левый приток Ишима.
 Яузяк — водоток в России, правосторонняя протока Ишима.
 Яузяк — деревня в России, Тюменская область, Абатский район.